Squadra mobile – ufficio della Polizia di Stato italiana

Cinema 
Squadra mobile 61 (Bodyguard) – film del 1948 diretto da Richard Fleischer

Televisione 
Squadra mobile (Racket Squad) – serie televisiva statunitense (1951-1953)
Qui squadra mobile – serie televisiva italiana (1973-1976)
Squadra mobile – serie televisiva italiana (2015-2017)

Pagine correlate 
Episodi di Squadra mobile